Manacapuru kan syfta på:

Brasilien 

 Manacapuru (kommun), Amazonas, 
 Manacapuru (ort), Amazonas,